

Новоуразаєво — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Новоуразаєво — присілок, Краснокамський район, Башкортостан

Див. також 
 Староуразаєво
 Уразаєво